Seriolella är ett släkte av fiskar. Seriolella ingår i familjen svartfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svartfiskar
Seriolella